Ро́уэн Алекса́ндр «Ар Джей» Ба́рретт младший (; родился 14 июня 2000 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, на студенческом уровне играл за «Дьюк Блю Девилз». Выбран на драфте НБА 2019 года под общим 3-м номером командой «Нью-Йорк Никс».

Студенческая карьера

Дьюк Блю Девилз 
6 ноября 2018 года дебютировал за команду Университета Дьюка «Дьюк Блю Девилз», набрав 33 очка и отдав 6 передач в матче против «Кентукки Уайлдкэтс», что является абсолютным рекордом для игроков, прооводивших свой дебют за «Дьюк». 5 декабря того же года оформил свой первый дабл-дабл, набрав 27 очков и сделав 15 подборов в матче против «Хартфорд Хокс». В новом году, а именно 12 января снова преодолел отметку в 30 очков в победном матче против «Флорида Стэйт Семинолз» (80-78). 17 февраля Барретт набрал 23 очка, сделал 11 подборов и отдал 10 передач в матче против «Северная Каролина Тар Хилз». Это был лишь четвёртый раз в истории команды, когда игрок оформлял трипл-дабл. По итогам сезона был выбран в 1-ю сборную звёзд Конференции ACC и в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA вместе со своим партнёром по команде и лучшим другом Зайоном Уильямсоном. В своём дебютном сезонеза университет в среднем набирал 22,6 очка, делал 7,6 подборов и отдавал 4,3 передачи.

После вылета «Дьюка» из Мартовского безумия объявил о своём намерении выставить свою кандидатуру на Драфт НБА 2019 года, где ожидается, что он будет выбран в одном из первый трёх пиков наряду с Зайоном Уильямсоном и Джа Морантом.

Национальная сборная 
Барретт выиграл золотую медаль вместе с Юношеской (U19) сборной Канады на чемпионат мира по баскетболу среди юношей 2017, став самым ценным игроком турнира, набирая в среднем 21,6 очка за матч. Также играл за сборные до 16 и до 17 лет.

В июне 2018 года дебютировал в составе взрослой сборной Канады в игре против Китая.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Дьюка
 Профиль на сайте ESPN

Баскетболисты Канады
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки сборной Канады по баскетболу
Выпускники Академии Монтверде